Porcelli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Porcelli (1800–1870), italienischer Maler
 Bobby Porcelli (* 1937), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Giovanni Tacci Porcelli (1863–1928), Bischof von Città della Pieve

Siehe auch:
 Testamentum porcelli, eine lateinische Schrift wohl aus der Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr.
 Porcellis